Madsen může být:

 Madsen (skupina) – německá hudební skupina

příjmení osob
 Michael Madsen – americký herec, bratr Virginie
 Michael Madsen (hokejista) – dánský hokejista-brankář
 Morten Madsen – dánský hokejista
 Ole Madsen (1934–2006) – dánský fotbalový útočník
 Virginia Madsen (* 1961) – americká herečka, sestra Michaela

zbraň
 kulomet Madsen
 Samopal Madsen M/50

Rozcestníky - příjmení